Акустическая кабина — кабина, которая используется, когда требуется звукоизоляция, отсутствие шума или конфиденциальность.

Есть несколько видов акустических кабин. Одними из самых распространённых являются офисные и вокальные. Также бывают дикторские, режиссёрские и другие акустические кабины.

Офисные акустические кабины 
Подавляющее большинство кабин рассчитаны на одного, двух, или четырёх человек. Иногда выпускают и большие по размеру кабины.

Офисные кабины используются как чат-бокс, скайп-кабина, для собеседований, кабина для переговоров (переговорка) или для тестирования различных продуктов в маркетинговых отделах компаний (изолирующая кабина).

Такие кабины используются в офисах Microsoft, IBM, Google, Puma, Nvidia, Vodafone, Cloudera, Datadog, McDonald’s, Deloitte, General Electric, Siemens, monobank (Украина) и многих других компаниях.

Звукоизолирующие свойства кабин промышленного производства позволяют изолировать до 35 дБ шума. Звукоизоляция сосредоточена на диапазоне 150—500 Hz, это частоты человеческой речи и монотонного офисного шума. Стены покрыты войлоком 4 мм с коэффициентом поглощения звука 0.6-0.8 (максимальный — 1). На внешнюю и внутреннюю поверхности нанесены звукопоглощающие покрытия, причем на внутреннюю — для поглощения высоких частот, а на внешнюю — низких.

Окна делаются из трехслойного триплекса, причём каждый различной толщины, что не позволяет входить в резонанс на разных частотах звука. Двери плотно подгоняют к раме для дополнительного улучшения звукоизоляции.

Внутри кабины предусматрено освещение и вентиляция. Для снижения трения и шума используют вентиляторы с магнитным центрированием. Воздух проходит по специальным глушителям, препятствуя выходу звука внутрь и наружу. Внутрь кабины подводится электропитание через розетку переменного тока или USB-порт.

Также обычно предусмотрены датчики автоматического включения и выключения света и вентиляции с настраиваемым интервалом срабатывания.

Такие кабины могут быть сборной конструкции.

В мире действуют несколько крупных производителей офисных акустических кабин, например американский ROOM, литовский Narbutas, финский Framery американский POPPINPOD, украинский Silentbox.

Вокальные акустические кабины 
Используются преимущественно артистами для записи песен. С развитием интернета и блоггерства, некоторые блоггеры начали использовать такие кабины для записи видео — в акустических кабинах можно получить звук без лишних шумов.

Самодельные акустические кабины 
В сети интернет есть описания, как собственноручно собрать акустическую кабину. В качестве звукоизоляции используется поролон.

См. также 
 Звукоизоляция
 Аудиостудия
 Акустические материалы

Примечания 

Звукозапись
Акустика